Richard Eden (schrijver)
 Richard Eden (acteur)